Ljiljana Vojvodić može biti netko od sljedećih osoba:

 Ljiljana Vojvodić (pjesnikinja), (Bosanska Gradiška, 1936)
 Ljiljana Vojvodić (ginekolog), diplomirani defektolog, doktor, nastavnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu, odsjek Ginekologija i akušerstvo.
 Ljiljana Vojvodić, kiparica iz Rume, član SULUV-a, profesor likovne kulture u Gimnaziji "Stevan Puzić" iz Rume.